Światowy turniej kwalifikacyjny kobiet do olimpijskiego turnieju rugby 7 kobiet 2016 miał na celu wyłonienie jednej żeńskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która uzyskała awans na rozgrywane w Rio de Janeiro Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016.

W turnieju ostatniej szansy Rugby Europe przydzielono cztery miejsca, Rugby Africa i Asia Rugby przyznano po trzy, zaś NACRA, Oceania Rugby i Sudamérica Rugby przypadły po dwa, a zawody zostały rozegrane na UCD Bowl w Dublinie w dniach 25–26 czerwca 2016 roku.

Losowanie grup – zarówno turnieju żeńskiego, jak i męskiego – zostało zaplanowane na 23 maja 2016 roku w Monako, a przed nim zespoły zostały podzielone na cztery koszyki. Przeprowadziła je para książęca Albert II Grimaldi i Charlene Grimaldi, a w jego wyniku powstały cztery czterozespołowe grupy, przy czym przyporządkowanie do grup trzech najwyżej rozstawionych zespołów miało nastąpić po ostatnim turnieju sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series. Rozkład gier opublikowano 8 czerwca 2016 roku, bilety były dostępne w sprzedaży od początku tego miesiąca, mecze można było obejrzeć w telewizji bądź internecie. Zespoły rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach grup, po czym czołowe dwie z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe drużyny zaś zagrały o Challenge Trophy.

Pierwszy dzień bez porażki zakończyły reprezentacje Rosji, Hiszpanii, Irlandii i Kazachstanu, one też awansowały następnie do półfinałów. W finale spotkały się dwie najwyżej rozstawione drużyny, a lepsze od Rosjanek okazały się Hiszpanki zyskując tym samym prawo udziału w turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016, trzecie miejsce Irlandek dało im natomiast status stałego uczestnika kolejnego sezonu światowego cyklu.

Zakwalifikowane drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Sport w Dublinie
2016 w Irlandii